Dubois kan syfta på:

 Dubois bageri – nerlagt bageri i Uppsala
 L'Inévitable Monsieur Dubois – en fransk film från 1943 av Pierre Billon
 Dubois (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Dubois (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 DuBois (ö),

USA 

 DuBois, Pennsylvania, ort i Pennsylvania, Clearfield County, 
 Dubois County, county i Indiana, 
 Dubois, Idaho, ort i Idaho, USA,